Tical peut désigner :
 Tical, un album de Method Man ;
 l'ancien nom du baht, monnaie de la Thaïlande.

voir aussi 
 les vestiges archéologiques mayas de Tikal (ou Tik’al), au Guatemala.